Feuer und Flamme ist das im Juni 1985 veröffentlichte dritte Studioalbum der deutschen Popgruppe Nena.

Hintergrund 
Nach der Veröffentlichung des Vorgängeralbums mit dem Titel ? (Fragezeichen) war die Gruppe von März bis Mai 1984 auf eine Tournee durch verschiedene europäische Staaten gegangen und hatte unter anderem Auftritte in Dänemark, Schweden, Großbritannien und den Niederlanden absolviert. Im Oktober war die Band für sieben Konzerte in Japan zu Gast.

Nach dem Abschluss der Konzertreise begab sich die Gruppe zusammen mit ihrem Produzenten Reinhold Heil ins Studio, um Feuer und Flamme aufzunehmen. Die Aufnahmen fanden erstmals in unterschiedlichen Studios statt: Neben dem Spliffstudio in Berlin, in dem die Gruppe bisher ihre Alben vollständig aufgenommen hatte, wurden das Mediterraneo-Studio auf Ibiza und Heil’s Tonstudio in Berlin genutzt.

Die für einzelne Songs eingesetzten Streicher gehörten der Deutschen Oper Berlin an. Die Aufnahmen für die Streichinstrumente fanden im Sim-Studio in Berlin statt.

Als Gastmusiker wirkten Frank Ricotti (Percussion), David Sanborn (Saxofon) sowie Lisa Dalbello, Cosa Rosa, Gale Robinson, Ramesh B. Weeratunga, und Ron Rudolph (Backing Vocal) mit.

Das Coverfoto, das erstmals nicht mehr die ganze Band, sondern eine Porträtaufnahme der Sängerin Nena Kerner, nach der die Gruppe benannt war, zeigte, war von Jim Rakete fotografiert worden.

Als Singles wurden die Titel Irgendwie, irgendwo, irgendwann, Feuer und Flamme, Haus der drei Sonnen, Jung wie du und Du kennst die Liebe nicht ausgekoppelt. Von allen Titeln wurden Maxi-Singles veröffentlicht:
 Irgendwie, irgendwo, irgendwann erschien als 7:15 Minuten langer „Special 12″ Dance Mix“
 Feuer und Flamme hatte eine Länge von 6:32 Minuten
 der „Special Dance Mix“ von Haus der drei Sonnen war 6:38 Minuten lang
 die Maxi-Version von Jung wie du hatte die Länge von 5:09 Minuten
 Du kennst die Liebe nicht erschien im Frühjahr 1986 in einem neuen Single-Mix, die Maxi-Version war 6:05 Minuten lang
Die CD-Version des Albums enthielt statt der regulären Versionen von Irgendwie, irgendwo, irgendwann und Jung wie du die Maxi-Versionen dieser Songs. Das Album erschien auch in englischer Fassung unter dem Titel It’s All in the Game.

Rezeption 
Irgendwie, irgendwo, irgendwann erschien vorab am 24. September 1984 als Single und erreichte Platz 3 der deutschen Charts.

Die Single Feuer und Flamme wurde am 13. Mai 1985 veröffentlicht und erreichte Platz 8. Als das Album am 24. Juni veröffentlicht wurde, benötigte es drei Wochen, bis es am 15. Juli 1985 auf Platz 6 der deutschen Albumcharts einstieg. Es erreichte am 29. Juli 1985 Platz zwei und hielt sich insgesamt 18 Wochen in den Charts.

Haus der drei Sonnen wurde am 29. Juli 1985 veröffentlicht, erreichte aber nur Platz 43 der deutschen Single-Charts.

Titelliste LP

Weblinks 
 Datenblatt zum Album auf der offiziellen Webseite

Einzelnachweise 

Nena (Band)
Album 1985
Album (Pop)